Сарка има више значења:

 Сарка (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Сарка (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији